Neuland – quartiere di Amburgo
Neuland  (o Neuland oder Das glückhaft Schiff) – film del 1924 diretto da Hans Behrendt
Neuland – documentario del 2007 diretto da Daniel Kunle, Holger Lauinger
Neuland – documentario del 2013 diretto da Anna Thommen
Neuland - romanzo del 2011 di Eshkol Nevo
 Alfred Neuland – sollevatore estone